Кроячево () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Ардино. Население составляет 122 человека.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Кроячево, в состав которого входит Кроячево, должность кмета (старосты) исполняет Барыш Джемилов Ахмедов (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Ардино — Ресми Мехмед Мурад (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Кырджалийской области